Issatermes parvus — ископаемый вид крылатых насекомых, единственный в составе монотипического рода Issatermes из семейства Issatermidae (Cnemidolestodea). Пермский период (Poldarsa Formation, Isady Locality, Mutovino, около 255 млн лет). Россия, Вологодская область (60,6° с. ш., 45,6° в. д.).

Описание 
Мелкие насекомые. Длина переднего крыла около 5 мм. От близких видов отличается особенностями жилкования крыльев. Все жилки переднего крыла выпуклые. Прерадиальное поле узкое; жилка SC прямая, оканчивается на C у конца базальной трети крыла. Основание RS и первой вилки M. Бифуркация Cu на CuA и CuP сдвинута вперёд; передние и задние ветви кубитуса дивергируют на уровне середины первой анальной жилки. Есть некоторое сходство с жилкованием термитов Mastotermitidae. Вид был впервые описан по отпечаткам в 2018 году российским палеоэнтомологом Даниил Аристов (Палеонтологический институт РАН, Москва, Россия). Среди сестринских таксонов Gerapompidae.

Примечания

Литература 
 Rasnitsyn A. P., Quicke D. L. J. (eds). 2002. History of insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, XI + 517 p.
 Vilesov A. P. and V. G. Novokshonov. 1993. Permian Tillyardembiidae (Insecta, Grylloblattida). Paleontological Journal 27(3):71—82.

Ссылки 
 Issatermes parvus на сайте fossilworks.org

Насекомые пермского периода
Cnemidolestodea
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2018 году
Монотипические роды насекомых
Фоссилии из пермских отложений России